

Романове — Автономна Республіка Крим, Ленінський район, Виноградненська сільська рада

Романове —  Вітебська область, Бешенковицький район, Верхньокривинська сільська рада
 Романове —  Вітебська область, Городоцький район, Пальмінська сільська рада

Див. також 
 Романове Село